A 184 oder A184 steht für:

 A 184 (Torpedo), italienisches Torpedo
 A184 (Russland), Fernstraße in der Region Primorje
 A184 (England), Straße zwischen Sunderland und Gateshead

Abkürzung